Рашков (, ) — село, административный центр Рашковского сельсовета Каменского района непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, куда кроме села Рашков также входит село Янтарное.

Старейший сельский населенный пункт в Приднестровье.

География 
Расположено в юго-восточной части района на левом берегу Днестра, в 16 км от районного центра и в 30 км от железнодорожной станции Рыбница.

Рашков имеет сложную конфигурацию, имея две планировочные оси: долины Днестра и его левого притока Рашковки, а также автомобильная магистраль Тирасполь- Каменка. Именно вдоль них сосредоточена основная часть селитебной застройки села. Конфигурация села линейная подковообразная с многорядной застройкой.

Село делится на несколько исторических частей: Центр, Покровка, Подол, Млыны. Архитектурными доминантами Рашкова являются действующие православный и католический храмы.

Главными строительными материалами служат известняк и дерево, чему способствует обилие камня и леса в окрестностях села. Здешние жилые дома сочетают украинские и молдавские архитектурные элементы.

Население 
Рашков — одно из крупнейших сел Каменского района. Численность населения села Рашков сокращается из-за естественной убыли и эмиграции. В 1959 г. в селе проживало 3731 чел., в 1979 г. — 3252, в 1989 г. — 2470, в 2004 г. — 2003 чел. Половозрастные пропорции населения деформированы его старением как из-за снижения рождаемости и роста смертности, так и из-за оттока молодежи в города ПМР или за пределы республики. Это обусловлено отсутствием перспективных возможностей для трудоустройства в родном селе. В Рашкове насчитывается более 800 пенсионеров. В этническом отношении в селе преобладают украинцы — более 80 %, проживают также молдаване и русские. Жители села исповедуют православие и католицизм.

История

Древняя история 
Археологические раскопки в советский период показали, что в окрестностях села Рашков люди жили с древнейших времен — время первоначальных поселений определено в рамках периода 40-10 тыс. лет до н. э.

В северной части села в сторону села Катериновка в 1960—1970 гг. археологи обнаружили остатки древнего укреплённого городища гетов, обитавших в этих местах в IV—III в. до н. э.

В VI—VII вв. начинается славянское заселение бассейна Днестра. В середине X в. приднестровские земли входят в состав Киевской Руси. В 30-е годы XII в. они становятся ближним порубежьем Галицкого княжества.

В XI—XIII вв. здесь в регионе проживало оседлое древнерусское население, а также половцы. Позднее территория края подверглась ордынскому разорению и долгое время была не заселена.

Крепость Калаур 
В 1387 г. территория района вошла в состав Великого княжества Литовского. Здесь для охраны южных пределов государства великий князь Литовский Витовт построил крепость «Калаур» (до наших дней не сохранилась), которая в 1402 г. уже значилась в списке городов и замков, входивших в состав Великого княжества Литовского. Сам же Рашков возник как присёлок (форштадт) при крепости; находились в составе Савранского ґрунта землевладений Брацлавского замка. Позднее Князь Витовт пожаловал Калаур с Рашковом Андрею Сидимунту.

В 1442 г. Калаур вместе с обширной степной полосой, простиравшейся до берегов Чёрного моря, был отдан в пожизненное владение Бучацкому. В 1545 г. Калаур находился в руках Григория Чечеля-Сидимунтовича.

В составе Речи Посполитой 
В 1569 г. после объединения Польши и Литвы в Речь Посполиту Рашков входил в Брацлавский повет Брацлавского воеводства в составе Малопольской провинции Короны Польской (так называемой Малой Польши). В конце XVI столетия Рашковское поселение разрослось так, что Калаур стал только предместьем Рашкова. В это время Рашков приобретает в числе других обширных поместий Приднестровья гетман Ян Замойский. В 1617 г. крепость Калаур и Рашков были добровольно сожжены поляками в угоду туркам, которые, заключая договор в Буше с гетманом Жолкевским, потребовали упразднения пограничных крепостей под тем предлогом, что они служат притонами, из которых казаки совершают набеги на турецкие владения.

Поселение Рашков было восстановлено около 1646 г. и затем упоминалось как «сильная крепость на границе безлюдной степи».

В 1648 г. в результате побед гетмана Украины Богдана Хмельницкого над поляками в сражении под Желтыми Водами и Корсунью, значительная часть Украины была освобождена, Селения Каменка и Рашков входят в состав Брацлавского полка.

Возникший в то время союз гетманской Украины и Молдавии был скреплен браком Тимофея Хмельницкого с дочерью Молдавского господаря Василия Лупу Руксандой, заключённым в Яссах 21 августа 1652 г. Известно, что после свадьбы с Тимошем Руксанда уехала в Рашков. Но в сентябре 1653 г. Тимофей Хмельницкий был смертельно ранен под Сучавой. После гибели сына Богдан Хмельницкий отдал Рашков во владение вдове Тимофея — Руксанде.

В 1654 г. Рашков посетил патриарх Антиохийский Макарий во время своего путешествия через Подолию на Собор в Москву. В описании прибытия патриарха в Рашков указано: «На встречу ему вышли тысячи народа, в несметном множестве (Бог да благословит и умножит их!) То были жители города, по имени Рашков. Это очень большой город, построенный на берегу упомянутой реки; в нём есть крепость и деревянный замок с пушками. В числе встречавших были: во-первых семь священников в фелонях с крестами, ибо в городе семь церквей, затем дьяконы, потом сотник, то есть начальник крепости и города со многими хоругвями и свечами, сердар (войсковой начальник), войско и певчие, которые, как бы из одних уст, пели стихиры приятным напевом…».

С 1662 г. Рашков, находившийся во владении Замойских, стал подвергаться разорениям со стороны соперничавших между собой украинских гетманов. В течение 12 лет (1663—1675 гг.) Рашков был 3 раза был взят приступом и разорён. Дочь Томаша Замойского, Иоанна-Варвара (1626-1653), имела Рашков в качестве приданого, выйдя замуж за Александра Конецпольского, хорунжего великого коронного. Их наследники продали все украинские имения Любомирским, которые владели Рашковом до конца XVIII в.

К середине XVII в. был весьма значительным поселением, в котором проживали украинцы, поляки, евреи. Среди жителей выделялись армяне, община которых исповедовала католицизм и по грамоте Ю. Любомирского, пользовалась автономией.

Известный польский писатель Генрик Сенкевич описал город в популярном историческом романе «Пан Володыевский». События, описанные Сенкевичем, относятся к 60-70 гг. XVII в., когда Рашков был самой крайней польской крепостью на юге, и в нём размещался сильный военный гарнизон. Город, по выражению Сенкевича, находился «на краю света». Вокруг него в скалистых склонах берега Днестра чернело множество пещер.

Постоянные набеги привели к упадку города, и до конца века он уже не упоминается ни в польских документах, ни в казацких хрониках. Вновь отстраиваться Рашков стал только к середине XVIII в..

В 1740 г. в Рашкове была выстроена православная Покровская церковь. В 1779 г. в селе стараниями прихожан и местного протоиерея Иоанна Палюховича началось строительство Свято-Троицкой церкви.

До наших дней сохранился памятник зодчества XVIII в. — костёл Святого Каэтана, построенный в 1786 году для армян-католиков, а позже передан римо-католикам .

В составе Российской империи 
Северное левобережье Днестра было присоединено к России в 1793 г. в результате Второго раздела Речи Посполитой. Рашков и его окрестности вошли в Ольгопольский уезд Подольской губернии.

В конце XVIII в. Рашков был продан за долги Александра Любомирского и перешёл в казну по велению Екатерины II. Из семи церквей к этому времени сохранилось только четыре: Успенская, Вознесенская, Троицкая и Покровская.

Павел I подарил Рашков волынскому наместнику Алексею Тутолмину. Численность армянской общины в Рашкове к этому времени заметно уменьшилась. Город потерял своё былое значение, превратившись в местечко. После того как местный помещик перенёс Успенскую церковь в Алексеевку, а Вознесенскую в Катериновку, в Рашкове остались всего две православных церкви и два прихода. В начале XIX в. в местечке было 50 сапожников, 19 кожухарей, 5 кушниров (меховщиков), 4 пекаря.

При пожаре 12 июня 1847 г. серьёзно пострадала синагога, тогда же сгорело 93 еврейских дома, пивоваренный завод, купеческий магазин с хлебом и еврейские лавки. Убытки составили 40 000 руб. серебром.

Рашков являлся значимым торговым пунктом, удобно расположенном на главной торгово-транспортной артерии края — р. Днестр, на важной переправе через него. В местечке регулярно проводились ярмарки и устраивались базарные дни. На рашковскую пристань ежемесячно прибывало большое количество строительных материалов. Рашковчане активно торговали лесом, сельскохозяйственными продуктами (особенно вином), ремесленными изделиями. За пределами края они закупали черепицу, сельскохозяйственный и бытовой инвентарь. С 1860-х гг. действовали паровые мельницы, табачная фабрика, винокурни, винные подвалы, лесопильни .

В 1901 г. в Рашкове (центр волости) проживало 2620 православных прихожан, при костёле числилось 1162 прихожан-католиков. Тогда же в местечке жили около 1500 евреев. Главным занятием жителей местечка было земледелие и виноградарство; многие занимались торговлей, ремёслами. Здесь возделывали пшеницу, ячмень, просо, картофель, сахарную свеклу, виноград, табак, бахчевые. Особенно развито было садоводство. В общественных и приусадебных садах рашковчан плодоносили яблони, груши, айвовые деревья, сливы, абрикосы, персики, вишни, черешни. В животноводстве преобладало разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, разнообразной птицы. В селе были развиты пасечное пчеловодство, рыболовство, охота. Из ремесел выделялись: гончарное, бондарное, ткацкое, лесопильное, плотницкое, скорняжное, мукомольное, маслобойное, винодельческое.

Последним крупным землевладельцем Рашкова (до 1917 г.) был граф Пётр Станиславович Юрьевич, которому принадлежало 4344 десятин . Большую часть земель он отвел под виноградники. Винный подвал, построенный им, до сих пор служит по своему назначению. Производимое им вино вывозилось во Францию, а оттуда доставлялась марсельская черепица.

В составе Советского Союза 
В 1918 г. по Днестру между Советской Украиной и Румынией была установлена демаркационная линия и в Рашкове разместилась погранзастава. В 1924 г. Рашков как село вошло в состав Молдавской АССР в составе Украинской ССР.

В 1925 г. в селе был создан совхоз им. Сталина, основной специализацией которого было виноградарство. Из выращенного здесь винограда получалось шампанское высокого качества. В 1929 г. был создан первый колхоз «Труженик». В 1931 г. в Рашкове действовали колхозы «III Интернационал», «1 Мая», «8 Марта» и им. Постышева. В них были объединены 680 бедняцких и середняцких хозяйств на 2000 га земли. В 1930 г. молодые колхозы Рашкова приняли участие в сельскохозяйственной выставке в Каменке, на которой колхоз «III Интернационал» занял третье место и получил награду — набор сельскохозяйственного инвентаря.

Процесс принудительной коллективизации встретил сопротивление со стороны крестьян и стихийные расправы над колхозными активистами. Но к середине 30-х гг. недовольные крестьяне были репрессированы или бежали в Бессарабию, а их имущество было конфисковано в пользу колхозов.

В 1933 г. в селе создается крупная машинно-тракторная станция.

В июле 1941 г., вскоре после начала Великой Отечественной войны район был оккупирован румынскими захватчиками и включён в губернаторство Транснистрия. Перед захватом села, захватчики подвергли его сильному минометно-артиллерийскому обстрелу с целью уничтожения огневой точки, устроенной советским пулеметчиком на крыше костёла. Огнём пулемета она долго не давала противнику возможности переправиться через Днестр. В период оккупации в селе действовали подпольные группы сопротивления. В 1942 г. в результате организованного саботажа им удалось затянуть уборку урожая и раздать населению часть хлеба, надлежащего сдаче оккупантам. Осенью 1943 г. было арестовано и расстреляно несколько подпольщиков. Село было освобождено в марте 1944 г.

Более 600 рашковчан были призваны в Красную Армия, из которых домой не вернулось 297 человек, в том числе и Герой Советского Союза Ф. И. Жарчинский.

В послевоенный период началось восстановление колхозов. В 1950 г. путём объединения трех имевшихся сельхозартелей в селе был создан один крупный колхоз, с 1962 г. носивший имя Владимира Ильича. Главным организатором колхозного производства на протяжении 1958—1978 гг. был его председатель кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета» С. И. Хлыстал. С ростом аграрного производства растут доходы и уровень благосостояния колхозников. Село электрифицируется и телефонизируется. Дороги покрываются асфальтом. Развивается социально-бытовая инфраструктура — строится детский сад, ясли, школа, библиотеки, дом культуры, музеи, магазины, больница.

В составе ПМР 
В 1990 г. в результате образования ПМР сельсовет Рашков поддержал создание нового самопровозглашенного государства.

Последовавшие затяжные и глубокие кризисные явления, характерные для постсоветской экономики коснулись и Рашкова. Распался сельский колхоз, что повлекло за собой снижение уровня жизни населения. Усилился выезд из села.

Сегодня основные отрасли экономики села — виноградарство, садоводство, овощеводство, возделывание зерновых и технических культур. Восстанавливается совхоз «Рашков», специализировавшийся на виноградарстве и виноделии. Реконструируется рашковский участок шоссе Рыбница- Каменка. В 2006 г. село было газифицировано. На территории села работают средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, сельская врачебная амбулатория, отделения сбербанка и связи, магазины.

В настоящее время перспективы вывода села из кризиса связывают с восстановлением сельскохозяйственного производства путём развития арендных и товарных отношений в местном землепользовании, с развитием агропромышленного сервиса — в первую очередь, со строительством мини-заводов по переработке аграрной продукции, а также с дальнейшим производственным развитием Рашковского лесхоза (на его базе действуют питомник и лесопилка).

Большую роль в социально-экономическом возрождении Рашкова могут сыграть многочисленные памятники природы, истории и архитектуры, имеющие важное значение для развития туризма. Рашков является перспективным для создания ряда заповедных и музейных комплексов, в частности, ландшафтного парка, археологического, этнографического, архитектурного музеев.

Достопримечательности

Свято-Троицкая церковь 
Была заложена в Рашкове в 1779 г. Строительство церкви связано с именем местного протоиерея Иоанна Палюховича, который был известен активной борьбой с влиянием униатства в крае. В 1772 г. будучи рукоположённым в сан священника, он был направлен в Свято-Успенскую церковь Рашкова, но обнаружил храм, занятый униатами. Другая рашковская церковь — Свято-Покровская — была также в руках униатов. Палюхович не смог вернуть храм в судебном порядке и начинает энергично хлопотать о постройке в Рашкове новой церкви во имя Святой Троицы. Строительство велось долго, главным образом из-за препятствий со стороны униатов и польской власти и, наконец, в 1787 г. церковь была освящена. «Она была каменная, однокупольная, с каменной же колокольнею, крыта железом». Умер Палюхович в 1811 г. и был погребен в ограде Свято-Троицкой церкви. В 1883 г. при храме была открыта церковно-приходская школа.

В наши дни Свято-Троицкая церковь восстановлена, служит верующим и объявлена памятником архитектуры.

Костёл святого Каэтана 
Старейший католический храм Молдавии. В рукописи «Акт основания костела в Рашкове», датированной 1749 г. (обнаруженной в Житомирском областном государственном архиве), указано, что князь Иосиф Любомирский объявлял о своем решении построить костел из камня. Датой постройки костёла, вероятно, следует считать 1786 г. Церковь первоначально предназначалась для католиков армянского обряда. В 1791 году храм освятил во имя Святого Каэтана Львовский армяно-католический архиепископ Якуб Валериан Туманович. Костёл представляет образец архитектуры польских католических храмов XVIII века с элементами барокко. Две башни костёла декорированы пилястрами ионического и тосканского ордера.

Костёл стал служить и прихожанам римо-католикам и превратился в духовный центр многочисленной католической общины края. Если к концу XVIII века прихожанами костёла в Рашкове были 12 армянских и 37 польских семей, то в 1825 г. приход с часовней в с. Загнитков (ныне Кодымский район Украины) насчитывал 915 верующих. В 1847 г. — 724, в 1858 г. — 792. В 1901 г. в костеле было 1162 прихожанина из Рашкова и окрестных сел.

В 1932 году костёл был закрыт в ходе антирелигиозной кампании советской власти. Временно вновь костёл действовал в 40-е гг., вплоть до 1948 г. Храм использовался местными властями как зернохранилище, затем как столярная мастерская. В 1990 году здание передали католической общине. И сейчас сюда на службы под звуки электрооргана собираются десятки прихожан.

Синагога 
В центральной части села сохранились стены синагоги, построенной предположительно в середине XVIII в. Пространственно-планировочная структура синагогального здания включала в себя молельный зал для женщин (или «женская галерея», на местном идише — ва́бер-шил), размещённый над нартексом. Эта двухэтажная часть здания со стороны западного фасада входила в его основной объём наряду с молельным залом для мужчин.

Синагога в течение долгого времени служила центром духовной жизни многочисленной еврейской общины Рашкова. Раввином Рашковской синагоги был реб Яков-Иосеф, автор первой хасидской книги «Толдос Яков-Иосеф» (История Якова-Иосефа), ближайший ученик Бешта — основателя хасидского движения в иудаизме.

В селе располагалась резиденция хасидских ребе Рашковской династии (идиш: Ра́шкевер хаси́дим), в начале 1930-х годов переместившихся в село Вадул-Рашков на противоположном берегу Днестра. Основателем династии был хасидский цадик реб Зёмэ Рашкевер.

В начале 1930-х гг. в ходе антирелигиозной компании своды синагоги в Рашкове была разрушены. Религиозный центр был перемещен в село Вадул-Рашков, расположенное на другом берегу Днестра в румынской Бессарабии.

В настоящее время на стенах сохранились фрагменты резного каменного декора.

Из синагоги Рашков несколько лет назад была разобрана и вывезена стена для Арн Койдеш (специального хранилища для свитков Торы) для размещения в восстанавливаемой Дровяной синагоге в Кишинёве.

Источник господарыни 
«Панська крыныця» или «Источник господарыни» — родник, расположенный в центральной части села у здания синагоги. Представляет собой подземный водоток, дренируемый по разлому Днестра с северо-востока на юго-запад. Дебит — 3 л/с, температура — + 10 °C.

Жители Рашкова сохранили красивую легенду о дочери Молдавского господаря Василия Лупу Руксанде, выданной замуж за Тимофея Хмельницкого. После внезапной смерти своего мужа Руксанда поселилась в Рашкове, который был отдан ей во владение Богданом Хмельницким. Согласно легенде, она долгие годы прожила там, оплакивая мужа. От слез Руксанды образовался кристально чистый родник, который стали называть «Панськой крыницей».

Дом-музей Ф. И. Жарчинского 
В центре села находится старое здание школы, где работал Герой Советского Союза — Фёдор Иванович Жарчинский. Недалеко от школы расположен его дом, ныне дом-музей Героя.

Федор Жарчинский родился в селе Рашков в 1914 г. в украинской крестьянской семье. После окончания Киевского пединститута работал сельским учителем. В июле 1941 года попал на фронт. После ускоренного окончания Полтавского танкового училища в 1942 г. лейтенант Жарчинский, командир танка сражался в составе 4-я гвардейской танковой армии, 1-й Украинского фронта. Героически погиб перед самым концом войны. Подвиг Ф. И. Жарчинского описан в мемуарах генерала Д. Д. Лелюшенко: «22 апреля корпус Ермакова…овладел городами Беелитц, Трёйенбритцен, Ютербог. Из фашистского лагеря в районе Трёйенбритцена было освобождено 1600 французов, англичан, датчан, бельгийцев, норвежцев и заключенных других национальностей, томившихся в гитлеровских застенках. Среди них оказался командующий вооруженными силами Норвегии генерал-майор Отто Руге.
Первым в этот лагерь, возглавляя группу разведчиков, ворвался старший лейтенант Федор Иванович Жарчинский. В ожесточенной схватке с охраной он был ранен, но, собрав последние силы, продолжал бой, ему удалось убить эсэсовского палача — начальника лагеря, после чего сопротивление охраны прекратилось. Рана Жарчинского оказалась смертельной, он скоро скончался.».

Похоронен Ф. И. Жарчинский в городе Тройенбрицен (ФРГ, земля Бранденбург). Его имя носит Рашковская школа, возле здания которой установлен бюст Героя.

Уроженцы села Рашков 
 Жарчинский, Фёдор Иванович (1914 — 1945, Тройенбрицен) — Герой Советского Союза.
 Зильберман, Хаим Айзикович (1907 — 1975, Москва) — советский еврейский писатель, автор рассказов, книг и пьес на идише, фронтовой журналист.

Источники 
 Кривенко А. В., Бурла М. П., Фоменко В. Г. и др. География Каменского района ПМР. -Тирасполь, 2009. −191 с.

Примечания 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Каменский район (Приднестровье)
Достопримечательности Приднестровья

Аспекты дореволюционной экономической деятельности